Szüts ist der Familienname folgender Personen:
 László Szűts (* 1937), ungarischer Linguist
 Péter Szűts (* 1965), Violinist